Brana je lahko:

 brana, vprežno orodje ali traktorski priključek za rahljanje zemlje
 brana, posplošeno fizikalno telo, ki se pojavlja v teoriji strun in sorodnih teorijah, kot je npr. teorija supergavitacije
 Brana, gora v Kamniško-Savinjskih Alpah